Vitier ist der Familienname folgender Personen:

 Cintio Vitier (1921–2009), kubanischer Dichter und Schriftsteller
 José María Vitier (* 1954), kubanischer Pianist und Komponist
 Sergio Vitier (1948–2016), kubanischer Komponist und Gitarrist